Schonberg ist der Familienname folgender Personen:

Adam Schonberg, US-amerikanischer Kameramann und ehemaliger Schauspieler
Harold C. Schonberg (1915–2003), US-amerikanischer Journalist und Musikkritiker